Glavni grad Španjoske:
Madrid
Španjolska autonomna zajednica:
Zajednica Madrida
Naselje na Filipinima:
Madrid, Surigao del Sur
Naselje u Kolumbiji
Madrid, Kolumbija
Naselja u SAD-u
Madrid, Alabama
Madrid, Colorado
Madrid, Iowa
Madrid, Maine
Madrid, Nebraska
Madrid, Novi Meksiko
Madrid, New York
Madrid, Teksas
Madrid, Virginia
Osobe:
Andrés Madrid, Argentinski nogometaš
José Fernández Madrid, državnik, liječnik,znanstvenik i pisac iz Nove Granade
Juan Madrid, španjolski pisac
Miguel de la Madrid, predsjednik Meksika (1982-1988)
Ostalo:
14967 Madrid, asteroid